mata – płaska tkanina o dużej powierzchni pełniąca różne funkcje
 mata dezynfekcyjna – mata służąca do dezynfekcji kół pojazdów oraz obuwia
 mata grzewcza – urządzenie służące do ogrzewania terrarium
 mata samopompująca – samonapełniający się powietrzem elastyczny materac, przeznaczony do spania na ziemi
 mata utwardzająca – prefabrykowana, przenośna mata przystosowana do szybkiego łączenia

W geografii 
 Mata – miasto i gmina w Brazylii
 Mata – miejscowość w Portugalii, w gminie Castelo Branco
 Mata – prefektura w Czadzie, w regionie Wadi Fira
 Mata Island – niezamieszkana wysepka z archipelagu Wysp Belchera w regionie Qikiqtaaluk na terytorium Nunavut w Kanadzie

Osoby 
 Mata (ur. 2000) – polski raper
 Bajram Mata (1940–1983) – albański malarz
 Clinton Mata ur. 1992) – belgijski piłkarz
 Djana Mata (ur. 1960) – albańska strzelczyni sportowa
 Jaime Mata (ur. 1988) – hiszpański piłkarz
 José Luis Mata (ur. 1966) – meksykański piłkarz
 Juan Mata (ur. 1988) – hiszpański piłkarz
 Luís Mata (ur. 1997) – portugalski piłkarz
 Vanessa da Mata (ur. 1976) – brazylijska piosenkarka
 Yuri Mata (ur. 1991) – salwadorska zapaśniczka
 Mata Hari – holenderska tancerka